Vjačeslav Ivanovič Staršinov (), ruski hokejist, * 6. maj 1940, Moskva, Rusija.

Staršinov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Spartak Moskva, za katerega je odigral kar 540 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 405 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in osmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil sedem zlatih (devet z obema olimpijskima zmagama) in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je na 182-ih tekmah dosegel 149 golov.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 57/58
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 7
| 6
| 3
| 9
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
| 38
| 29
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
| 37
| 23
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 8
| 3
| 11
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 34
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 8
| 4
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 25
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 6
| 2
| 8
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 22
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 11
| 1
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 47
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
|
| 46
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 6
| 6
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 41
| 40
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 6
| 1
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 39
| 34
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 9
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 39
| 22
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
| 4
| 5
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 25
| 15
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 27
| 13
| 8
| 21
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Odži Sejši Tomakomaj
| Japonska liga
| 75/76
|
| 15
| 20
| 12
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Odži Sejši Tomakomaj
| Japonska liga
| 76/77
|
| 18
| 22
| 17
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Odži Sejši Tomakomaj
| Japonska liga
| 77/78
|
| 15
| 13
| 11
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 37
| 11
| 7
| 18
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 540
| bgcolor="#7FFF00" | 405
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 609
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
Vyacheslav Starshinov
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti New Odži Sejši Tomakomaj
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda simbola časti